

Geografia

Brasile 
 Salvaterra
 Salvaterra – bairro do município brasileiro de Juiz de Fora
 Salvaterra – município brasileiro do Pará

Italia 
 Salvaterra – frazione di Badia Polesine in provincia di Rovigo
 Salvaterra – frazione di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia

Portogallo 
 Salvaterra de Magos
 Salvaterra do Extremo
 Foros de Salvaterra

Spagna 
 Salvaterra de Miño

Persone 
 Ermanno Salvaterra – alpinista italiano